Кинта дел Кармен има више значења:

 Кинта дел Кармен (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кинта дел Кармен (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику